Пеячевич () — хорватский графский род. См. Пеячевичи

Известные носители:

 Пеячевич, Дора (1885—1923) — композитор.
 Пеячевич, Теодор (1855—1928) — политик, бан Хорватии.
 Пеячевич, Ладислав (1824—1901) — политик и общественный деятель.
 Пеячевич, Яков (1681—1738) — доктор философии, учёный, духовник-иезуит.

См. также 
 Пеячевичи